Жульетт Госслен (; род. 1991) — канадская актриса.

Биография 
Жульетт Госслен родилась 15 июня 1991 года в провинции Квебек. Жульетт живёт с родителями. Имеет брата.

Впервые на экране появляется в рекламе. Первая популярность пришла после участия в создании образа Йиши () для видеоигры Myst 4: Revelation. Была отмечена кинокритиками за роль Франс Кариньян — дочери главной героини в фильме режиссёра Жана Бодена «Новая Франция», в котором также снялись Ноэми Годен-Виньо, Жерар Депардьё, Венсан Перес и Тим Рот. В 2005 году за эту роль Жульетт была номинирована на премию «Джини» в категории «Лучшая женская роль второго плана». В 2016 году снялась в сериале «19-2».

Фильмография

Видеоигры 
 Myst 4: Revelation (2004) — Yeesha

Примечания

Ссылки